Henry Guppy ist der Name folgender Personen:

* Henry Guppy (Bibliothekar) (1861–1948), britischer Bibliothekar
 Henry B. Guppy (1854–1926), britischer Botaniker